Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom dAchille du nom du héros légendaire grec :
 l', un navire de ligne de deuxième rang de 64 canons lancé en 1705 et démoli en 1744 ;
 l', un vaisseau de 64 canons lancé en 1747 et capturé en 1761 ;
 l', un vaisseau de 74 canons lancé en 1778 et capturé en 1794 ;
 , un vaisseau de 74 canons de classe Téméraire lancé en 1803 qui explose en 1805 à la bataille de Trafalgar ;
 le , un navire de ligne de 90 canons dont la construction commence en 1827 sous le nom dAchille avant d'être renommé en 1839 puis lancé en 1848 ;
 le , un navire de ligne de 90 canons dont la construction commence en 1848 sous le nom dAchille avant d'être renommé en 1850 puis lancé en 1853 ;
 l', un sous-marin de classe 1 500 tonnes lancé en 1930 et sabordé en 1940.

Voir aussi 
 
 

Nom de bateau de la Marine française